Federació Basca de Natació (del seu nom en castellà Federación Vasca de Natación), òrgan rector de la natació a Euskadi
 Fædrelandsvennen, diari publicat a Kristiansand, a Noruega
 Fvn també és l'abreviatura de la fervanita, mineral de la classe dels òxids